Crash n’ Burn oder Crash ’n’ Burn steht für:

 Crash n’ Burn, späterer Name von Riff (Band), deutsche Band
 Crash ’n’ Burn, deutscher Comic